San Trovaso
 Campo San Trovaso
 Chiesa di San Trovaso
 Stazione di San Trovaso
 Squero di San Trovaso